Hyponephele turanica är en fjärilsart som beskrevs av Rühl 1894. Hyponephele turanica ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
turanica